Чемпионат Португалии по футболу 1988—1989 является 55-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 28-й раз в своей истории стала «Бенфика». В чемпионате участвовало 20 клубов, было сыграно 380 матчей и забит 791 гол (в среднем 2,08 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Белененсиш» стал обладателем Кубка Португалии 1988—1989.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1988/1989
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1988 году
Спорт в Португалии в 1989 году